Bjala (Varna) — no distrito de Varna
Bjala čerkva — no distrito de Veliko Tarnovo
Bjala Slatina — no distrito de Vratsa

Desambiguações de topônimos